

Reis
 Filipe III da Macedónia (r. 323–317 a.C.)
 Filipe III de França (r. 1270–1285)
 Filipe III de Navarra (r. 1328–1343)
 Filipe III de Espanha (r. 1598–1621)
 Filipe IV de Espanha — ou Filipe III de Portugal (r. 1621–1640)

Outros nobres
 Filipe III de Borgonha (r. 1419–1467) — Duque de Borgonha

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história